Méjean ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Isabelle Méjean (* 1980), französische Wirtschaftswissenschaftlerin
 René Méjean (1904–1986), französischer Journalist und Autor

Siehe auch
 Causse Méjean, eine Hochebene in Südfrankreich
 Martina Hund-Mejean